Wenck ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Wenck (1894–1954), deutscher Schauspieler
 Ernst Wenck (1865–1929), deutscher Bildhauer
 Ewald Wenck (1891–1981), deutscher Schauspieler und Kabarettist
 Friedrich August Wilhelm Wenck (1741–1810), deutscher Historiker
 Günther Wenck (1916–1992), deutscher Japanologe
 Heinrich Theodor von Wenck (1810–1885), dänischer General
 Heinrich Wenck (1851–1936), Architekt
 Helene Wenck-Birgfeld (1896–1965), deutsche Keramikerin, Bildhauerin und Kunsthandwerkerin
 Helfrich Bernhard Wenck (1739–1803), deutscher Pädagoge und Historiker
 Helmut Wenck (* 1935), deutscher Chemiker
 Johann Wenck († erste Hälfte 16. Jahrhundert), Komponist
 Johann Baptist Wenck († 1727), österreichischer Arzt und Mitglied der „Leopoldina“ 
 Johann Martin Wenck (1704–1761), deutscher Pädagoge
 Johannes Wenck († 1460), deutscher Philosoph und Scholastiker
 Karl Friedrich Christian Wenck (1784–1828) deutscher Jurist
 Karl Wenck (1854–1927), deutscher Historiker 
 Kerstin Wenck (* 1967), deutsche Badmintonspielerin
 Martin Wenck (1862–1931), deutscher Publizist und Politiker (NSV) 
 Rudolf Wenck (1820–1880), deutscher Reichsgerichtsrat
 Waldemar Wenck (1819–1905), deutscher Historiker
 Walther Wenck (1900–1982), Oberbefehlshaber der 12. Armee im Zweiten Weltkrieg 

Siehe auch:
 Wenk
 Wenckebach